

Воргіз Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Воргіз — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі